Balogh László
Balogh László (17. század) bíró, költő
Balogh László, galánthai, gróf, helytartó-tanácsos, földbirtokos
Balogh László (1895–1975) sakkozó, nemzetközi sakkbíró
Balogh László (1910-?) romániai magyar színész
Balogh László (1914-1976) fizikus
Balogh László (1917–1980) református lelkész, esperes
Balogh László (1919–1997) író, költő, irodalomtörténész
Balogh László (1925–1958) 1956-os szabadságharcos
Balogh László (1929–?) TSZ-elnök, országgyűlési képviselő 1960-tól 1990-ig
Balogh László (1930–2002) kinetikus művész, festő
Balogh László (1930–) festő, grafikus, Szentendre díszpolgára
Balogh László (1940) tájfutó
Balogh László (1951) evezős
Balogh László (1953) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP, 1998-2010), a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke (1994-1998, 2002-2006)
Balogh László (1957) politikus, országgyűlési képviselő (MDF, független), az MDF alapítóinak egyike Lakitelken 1988-ban. A KDNP szegedi közgyűlési frakciójának tagja. A Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
Balogh László (1958–2019) sportlövő
Balogh László (1959?–2013) közgazdász, egyetemi tanár
Balogh László (1961) Nagykanizsa polgármestere
Balogh László pszichológus, ELTE
Balogh László (1969) helytörténész, amatőr kutató
Balogh László (1972) történész, SZTE
Balogh László (1988) labdarúgó

Hasonló 
Balog László
 Balog László (1968) történész, irodalomtörténész, Sapientia Egyetem

Jegyzetek